Tschirikow/Tschirikowa ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Iljitsch Tschirikow (1703–1748), russischer Seemann und Sibirienforscher
Boris Walerianowitsch Tschirikow (1928–2008), russischer Physiker
Jewgeni Nikolajewitsch Tschirikow (1864–1932), russischer Schriftsteller
 Jewgenija Sergejewna Tschirikowa (* 1976), russische Luftfahrtingenieurin, Unternehmerin und Aktivistin

Siehe auch:
Tschirkow